|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Ponte Vedra Beach (officieel MPS Group Championships) van 2010 vond plaats van 5 tot en met 11 april 2010 in de Amerikaanse plaats Ponte Vedra Beach, Florida. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een groene gravel-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel verdedigde de Deense Caroline Wozniacki met succes haar titel. Zij was geplaatst als eerste reekshoofd en zij versloeg in de finale de ongeplaatste Wit-Russin Volha Havartsova in twee sets.

In het dubbelspel won het als eerste geplaatste koppel Bethanie Mattek-Sands / Yan Zi de finale in twee sets van het als tweede geplaatste duo Chuang Chia-jung en Peng Shuai.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Ponte Vedra Beach 2010
Ponte Vedra Beach